FKL steht für:

 Fahrzeugkran leicht, siehe Liste von Radfahrzeugen der Bundeswehr#Taktische Lastkraftwagen der 2. Generation
 Fachkraft für Lagerlogistik
 Regionalflughafen Venango (IATA-Flughafencode) in Franklin, Pennsylvania, Vereinigte Staaten 

Fkl. steht für:
 Funkelfeuer in Seekarten

Abkürzung